

Пакосць — місто в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Пакосць — гміна в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Пакосць — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства